Valor steht für:

 Bell V-280 Valor, ein Kipprotor-Wandelflugzeug
 Valor (Comicserie), eine US-amerikanische Comicserie
 Valor (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Valor (Pflaume), eine Zwetschgensorte
 Valoren, eine Wertsache
 Valorennummer, in der Schweiz die Kennnummer eines Wertpapiers

Siehe auch: